Christian Callisen ist der Name folgender Personen:

* Christian Callisen (Jurist) (1742–1836), deutscher Jurist